Carrollton peut désigner :

Carrollton, petite ville du comté de Pickens, dans l'État de l'Alabama ;
 Carrollton, ville siège du comté de Carroll, dans l'État de Géorgie ;
 Carrollton, ville du comté de Greene, dans l'État de l'Illinois ;
 Carrollton, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana ;
 Carrollton, petite ville siège du comté de Carroll, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Carrollton, ancienne ville de l'État de Louisiane, partie intégrante, depuis 1874, de la cité de La Nouvelle-Orléans ;
 Carrollton, ancienne ville de l'État du Maryland, aujourd'hui quartier de la cité indépendante de Baltimore, sous le nom de « Carroll Park » ;
 Carrollton, petit village siège du comté de Carroll, dans l'État du Mississippi ;
 Carrollton, ville siège du comté de Carroll, dans l'État du Missouri ;
 Carrollton, petite ville du comté de Cattaraugus, dans l'État de New York ;
 Carrollton, petite ville siège du comté de Carroll, dans l'État de l'Ohio ;
 Carrollton, ville à cheval sur les comtés de Dallas, Denton et Collin, dans l'État du Texas ;
 Carrollton, petite localité du comté d'Isle of Wight, dans le Commonwealth de Virginie ;
New Carrollton, ville du comté du Prince George, dans l'État du Maryland.
 

Cinq de ces localités sont sièges d'un , ce qui s'explique par l'étymologie du nom « Carrollton », dans lequel le suffixe « -ton » est une déformation du mot anglais  (ville).

Homonymie de toponyme